Elizabeth Harvey peut désigner plusieurs personnalités féminines, notamment :
 Elizabeth Harvey (1778-1858), de son vrai nom Elizabeth Norton, peintre britannique établie en France, ayant exposé au Salon de Paris de 1802 à 1812;
 , née en 1946, femme politique australienne;
 , née en 1957, historienne britannique;